La maison d'édition Mondadori fondée par Arnoldo Mondadori.
La filiale française de la maison d'édition Mondadori, Mondadori France (ex-Emap France).
La maison d'édition Paravia Bruno Mondadori.